Les championnats de France de tennis de table 1967 se jouent à Marseille.

Résultats

Notes et références 

1967
Tennis de table
Tennis de table 1967
Tennis de table en 1967
Compétition de tennis de table à Marseille